Szydłów ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen:

 Szydłów (Powiat Staszowski), Stadt und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Szydłów in der Woiwodschaft Łódź; siehe Lutomiersk
 Szydłów in der Woiwodschaft Łódź; siehe Grabica
 Szydłów in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Żmigród
 Szydłów (Tułowice) in der Woiwodschaft Oppeln, Gmina Tułowice
 Szydłów in der Woiwodschaft Lebus; siehe die Wüstung Schiedlo